Бленвиль-Кревон () — коммуна на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, кантон Ле-Мениль-Энар. Расположена в 20 км к востоку от Руана, в 8 км от автомагистрали А28 "Дорога эстуарий".

История 
Городок впервые упоминается письменно (как Bleduinvilla) в 1050-х — 1060-х годах. Во времена правления герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя Бленвиль был феодальным владением семейства де Клер. В начале Столетней войны эта местность была захвачена англичанами и находилась под их властью до 1435 года. Позднее здесь строится замок и открывается коллеж. Во время военных действий в Нормандии при короле Генрихе IV сам король проводит в местном замке перед взятием Руана военный совет. Позднее, в годы министерства во Франции Кольбера на месте Бленвильского замка возводится дворец, который, в свою очередь, был полностью разрушен во время Великой Французской революции. Приблизительно в 1820 году из объединения Бленвиля и местных поселений Сен-Арноль (St-Arnoult) и Кревон (Crevon) образуется коммуна Бленвиль-Кревон.

В городе сохранились коллегиальная церковь Святого Михаила XV столетия, а также руины замка Бленвиль XIII века и шато Мондетур XVIII века.

Знаменитые уроженцы 
 Марсель Дюшан (1887—1968), французский и американский художник, шахматист, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма
 Сюзанна Дюшан (1890—1963), французская художница

Галерея 

Города Франции
Коммуны департамента Приморская Сена